Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Doug Flach che ha battuto in finale Robbie Weiss 7-6, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Henrik Holm (semifinali)
 Jared Palmer (primo turno)
 Tommy Ho (primo turno)
 Robbie Weiss (finale)

 Markus Zoecke (secondo turno)
 Kenny Thorne (primo turno)
 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Chris Wilkinson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Challenger 1993